CCPE put désigner :
 Centre canadien de protection de l'enfance un organisme de bienfaisance canadien voué à la sécurité personnelle des enfants ;
 Conseil consultatif des procureurs européens, un organisme consultatif auprès du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, chargé des questions relatives au fonctionnement des services de ministère public en Europe.